Paaseiland (ook Rapa Nui genoemd), een Polynesisch eiland in de Grote Oceaan
Rapa Nui (volk), het volk van Paaseiland
Rapa Nui (taal), de taal van dat volk
Rapa Nui (film), een film uit 1994